Tachov bezeichnet in Tschechien

 Tachov (), tschechische Stadt in Westböhmen
 Okres Tachov () war eine tschechische Gebietskörperschaft in der Region Pilsen 
 Tachov u Doks (), tschechische Gemeinde in der Region Liberec
 Tachov (), Ortsteil der tschechischen Gemeinde Troskovice in Nordböhmen